B36 kan syfta på:

 B36 – ett fotbollslag från Torshamn på Färöarna
 B36 – en väg i Tyskland, se Bundesstrasse 36
 Volvo B36 – en bilmotor